Jméno a příjmení Stuart Hall nosí více různých osob:

 Stuart Hall (moderátor) (* 1929) – britský moderátor
 Stuart Hall (sociolog) (1932–2014) – jamajský teoretik kulturálních studií a sociolog
 Stuart Hall (boxer) (* 1980) – britský boxer
 Stuart Hall (hudebník) – britský hudebník